Kastrí kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lárimna, ort, Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Kastrí (ort i Grekland, Epirus, Thesprotia), 
 Kastrí (ort i Grekland, Epirus, Nomós Prevézis, lat 39,29, long 20,93), 
 Kastrí (ort i Grekland, Epirus, Nomós Prevézis, lat 39,25, long 20,57), 
 Kastríon (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Kókkini Ráchi, bergstopp, Joniska öarna, Nomós Kefallinías, 
 Ermióni, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar